Iowa County är namnet på flera countyn i USA.

 Iowa County, Iowa
 Iowa County, Wisconsin